Nahrīn kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Nahrīn (distriktshuvudort), Baghlan, 
 Nahrīn (distrikt), Baghlan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar